Богацкий — русская фамилия; имеет женскую форму Богацкая.

Известные носители 
 Богацкий, Вячеслав Вячеславович (1913—1981) — советский сибирский геолог, известен оценкой и разведкой месторождений Ирбинской группы.
 Богацкий, Георгий Филиппович (1918—1974) — доктор технических наук (1972), профессор (1972).
 Богацкий, Егор Петрович (1917—1996) — советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии полковник.
 Богацкий, Карл-Генрих (1690—1774) — немецкий богослов-пиетист.
 Богацкий, Павел Александрович (1883—1962) — украинский общественно-политический и военный деятель, журналист, литературовед, литературно-театральный критик, шевченковед, театровед, педагог, библиограф.

